Франчески, Игорь:
 Франчески, Игорь Георгиевич (1907—1996) — русский советский поэт. В 1938 году проходил по делу "Литературной группы".